Dies ist eine Liste von Bergen im Iran:

Mittleres Elburs-Gebirge

Takht-i-Suleiman-Massiv im mittleren Elburs-Gebirge

Westliches Elburs-Gebirge

Kopet-Dag-Gebirge

Kuhrud-Gebirge

Zagros-Berge

Hazaran-Massiv

Berge in Aserbaidschan (Iran)

Literatur 
 http://www.mountainzone.ir/
 Ghodratollah Kasraian: Mountains of Iran. ISBN 964-6194-70-2 (englisch)

!
Iran